Ла́мпкин () — английская фамилия, а также топоним.

Носители фамилии 
  (1886—1941) — американский судья и сенатор.
  (1891—1980) — американская писательница-коммунистка.
  (1883—1965) — американская суфражистка, борец за гражданские права, оратор.
 Лампкин, Джефф (род. 1959) — американский боксёр.
 Лампкин, Дуги (род. 1976) — британский мототриалист.
  (1783—1870) — американский плантатор, адвокат и политик: губернатор Джорджии с 1831 по 1835 г.
  (1951—2009) — американский баскетболист.
 Лампкин, Чарльз (1913—1989) — американский актёр кино и телевидения, музыкант и лектор.

Вымышленные персонажи
  — второстепенный персонаж Marvel Comics, почтальон.
  — второстепенный персонаж телесериала «Звёздный крейсер „Галактика“» (2004—2009) в исполнении Марка Шеппарда.

Топоним 
 Лампкин — округ в штате Джорджия, США.
  — город в штате Джорджия, США.